

Geografie 
 Rijeka, havenstad in Kroatië (Fiume is Italiaanse naam, St. Veit am Flaum of Pflaum de Duitse).
 Fiume met gebied (1867-1918), onderdeel van het oude Oostenrijkse kroonland Küstenland.
 de Vrijstaat Fiume, tussen 1920 en 1924 een onafhankelijke staat.

Overig 
 Fiume (kruiser), Italiaanse zware kruiser

Geschiedenis van Rijeka